Китайские иероглифы для славянского языка — китайские иероглифы, созданные для записи славянских звуков.
Миссия Русской православной церкви в Китае была заинтересована в записи литургических текстов на китайском и японском языках и пыталась разработать для этой цели новые иероглифы.

Многие из этих новых иероглифов были предложены архимандритом Гуриасом — 14-м главой русской миссии в 1858—1864 годах.
Они давали возможность записать определенные слоги, которые обычно недопустимы в стандартной китайской фонологии, такие как вин, ги или рея.
Эти символы позже использовались в японском, с изменённым произношения с учетом японской фонологии. Однако и в Китае, и в Японии руководители русских миссий в конце концов решили переводить литургические тексты, используя стандартный Байхуа и катакану соответственно.

В юникод версии 10.0 включены двадцать из этих иерогифов.

Примеры

Примечания 

Китайская письменность